APL est un sigle, qui signifie :
 A programming language, ou langage APL, un langage de programmation ;
 Langage de programmation par adresse (APL), créé par Kateryna Iouchtchenko ;
 Applied Physics Laboratory, un laboratoire de recherche et développement militaire américain ;
 Action patriotique de libération, un parti politique sénégalais ;
 Aide personnalisée au logement ou aide personnelle au logement, une aide publique au logement, faisant partie des prestations sociales françaises ;
 Armée populaire de libération, l'armée du Parti communiste chinois et actuellement de la République populaire de Chine ;
 Agence APL ou Agence de presse Libération, créée le  par Maurice Clavel résistant catholique et gaulliste de gauche;
 Actions Presse lycéennes, un journal lycéen français ;
 , une société pétrolière pakistanaise ;
 azote potentiellement lessivable, azote résiduel après culture, qui risque de se retrouver dans les nappes phréatiques après lessivage.
 American President Lines, société de transport et d'expédition de conteneurs, rachetée en 1997 par la société Neptune Orient Lines, elle même rachetée en 2016 par la société CMA CGM.